Neptuniumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Neptunium und Sauerstoff:

Neptunium(II)-oxid, NpO
Neptunium(IV)-oxid, NpO2
Neptunium(V)-oxid, Np2O5
Neptunium(VI)-oxid, NpO3 (nur als Hydrat)